Bröms är ett svenskt efternamn. Enligt offentlig statistik tillgänglig i augusti 2017 bars det av 306 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Bröms
 Carolus Henrici (Bröms) (död 1600), riksdagsman i prästeståndet
 Carolus Johannis Bröms (död 1650), riksdagsman i prästeståndet
 Catharina Bröms (1665–1735), brukspatron
 Elisabeth Bröms (1667–1738), brukspatron
 Ingemund Bröms (1669– 1722), teolog, superintendent i Karlsstads stift
 Niklas Bröms (född 1986), ishockeyspelare
 Olof Torkelsson Bröms (aktiv 1535–1538), räntmästare
 Sigurd Bröms (1932–2007), ishockeyspelare
 Sven Bröms (1612–1693), teolog och läkare

Personer med förnamnet Bröms
 Bröms Gyllenmärs (död 1679), militär och vissamlare

Se även
 von Brömssen, svensk adelsätt
 Brömsebro

Referenser

Noter

Svenska efternamn